|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Hasselt (officieel Gaz de France Stars) van 2004 werd georganiseerd van 27 september tot en met 3 oktober 2004 in de Belgische plaats Hasselt. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen in de Ethias Arena.

Enkelspel 
De finale werd een Russisch onderonsje. Het eerste reekshoofd, Jelena Dementjeva, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als derde geplaatste Jelena Bovina in drie sets. Het was Dementjeva's vierde WTA-titel, de eerste van 2004.

Vier Belgische dames speelden mee:
 Kim Clijsters was als tweede geplaatst – zij bereikte de halve finale, waarin zij de strijd tegen Jelena Bovina moest opgeven wegens een polsblessure.
 Els Callens had een wildcard voor het toernooi gekregen – zij bereikte de tweede ronde.
 Caroline Maes was eveneens met een wildcard tot het toernooi toegelaten – zij verloor meteen haar openingspartij.
 Ook Kirsten Flipkens strandde in de eerste ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Jelena Kostanić en Claudine Schaul, was het enige geplaatste team dat de openingsronde overleefde. In de tweede ronde werden zij uitgeschakeld door Michaela Paštiková en Anastasia Rodionova.

Het ongeplaatste duo Jennifer Russell (VS) en Mara Santangelo (Italië) won het toernooi. In de finale versloegen zij het eveneens ongeplaatste Spaanse koppel Nuria Llagostera Vives en Marta Marrero in twee sets. Het was voor beiden hun eerste WTA-titel.

Het Belgische team Jessie De Vries en Debbrich Feys had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd. Daar strandden zij in de eerste ronde.

Leslie Butkiewicz en Eveline Vanhyfte, die via een wildcard waren toegelaten, konden eveneens na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Hasselt 2004
Hasselt